Drobex Centrum Cup 2018 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Men’s Circuit w sezonie 2018 z cyklu Drobex Centrum Cup rozgrywany w dniach 13–19 sierpnia 2018 roku w Bydgoszczy na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Bydgoszcz Centrum Cup
2018 w tenisie ziemnym
2018 w polskim sporcie